Diane Leather, née le  et morte le  en Angleterre, est une athlète britannique.
 Stephen Leather, né le  à Manchester, est un écrivain britannique.